Trinidad y Tobago, país ubicado en América, ocupa el puesto 165° en población mundial.

Población 
En 2010, la proporción de edades era la siguiente: niños menores de la edad de quince años, 20.7 %; personas entre los quince y sesenta y cinco años, 71 %; personas mayores a sesenta y cinco años, 8.3 %. De acuerdo con el censo poblacional del 2011, el total de población en Trinidad y Tobago se estimó en 1 328 018 hab; a comparación del censo pasado (de 2000) significó un incremento poblacional del 5.2 %. 

Según los Prospectos de Población Mundial del 2019, la población para 2018 fue estimada en 1 389 843 hab. Si los anteriores datos —pertenecientes al siglo — fueran comparados con los de mediados siglo pasado (1950), en la que la población se estimó en 646 000, se puede notar un evidente aumento del 460 %.

Tablas

Esperanza de vida

Esperanza de vida al momento del nacimiento 

Fuente: UN World Population Prospects

Véase también 
 Trinidad y Tobago

Fuentes